Список персон, які керували Міністерством з питань житлово-комунального господарства України з 2007 по 2010 роки.

Міністри з питань житлово-комунального господарства України 

</div>

житлово-комунального господарства
Міністри з питань житлово-комунального господарства України